

Toponymie
 Saïda, ville d'Algérie, chef-lieu de wilaya de Saïda ;
 Saîda, source thermale d'Algérie, dans la Wilaya de Batna et la daïra de N'Gaous ;
 Saïda, l'ancienne Sidon, ville du Liban.

Personnalités 
Saïda ou Saida (سعيدة) est un prénom féminin, selon la liste de prénoms arabes. Il est porté en particulier par :
 Saida Akil Titrit, auteur, compositeur et interprète amazigh marocaine,
 Saida Fikri, auteur, compositeur et interprète américaine,
 Saida Gunba, athlète soviétique,
 Saïda Jawad, auteur franco-marocaine,
 Saida Karim Lamrani, femme d'affaires marocaine.

Voir aussi 
 Saïda a enlevé Manneken-Pis, un court métrage belge.

Prénom féminin
Prénom arabe
Homonymie de toponyme